Motór – polski film z 2005 roku
 Motór (pot.) – motocykl WSK